Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

 

 316e régiment d'artillerie
 316e régiment d'infanterie